Guaracy Santos (Rio de Janeiro, 10 de março de 1969) é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, considerado especialista em paranormalidade. É conhecido por ministrar reuniões para libertação de maldições e fortalecimento espiritual.

Biografia 
Filho de mãe mineira e pai gaúcho, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde foi criado.  Ainda dentro da barriga da mãe, enfrentou seu primeiro desafio, quando o pai tentou impedi-lo de vir ao mundo. A infância e adolescência foram marcadas por vícios e decepções. Nasceu numa família de pais de santo, onde seu pai tinha mais de 300 seguidores e possuía um centro espírita. Conheceu o trabalho da IURD ainda jovem, quando vivia no meio do crime na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro sua mãe chegou à igreja e, em constantes lutas, conseguiu levá-lo a umas das localidades da Universal onde ele foi liberto dos vícios e hoje luta contra as forças do mal que operam na vida de milhares de pessoas. Com passagem por diversos estados do Brasil, atualmente é responsável pela Universal no Estado do Rio Grande do Sul

Ligações externas
 http://www.universal.org/noticia/2013/04/06/duelo-dos-deuses-em-minas-gerais-20247.html</ref>
 http://www.sentidounico.org/2012/09/deus-nao-tem-um-plano-para-cada-criatura.html</ref>

Bispos da Igreja Universal do Reino de Deus
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Pastores do Rio de Janeiro